Nurit steht für:

 Nurit, israelische Siedlung am Fuße der Gilboa-Berge 
 Nurit (Vorname), weiblicher Vorname